Поль Арсен (; 21 января 1902, Льеж — 7 ноября 1983, там же) — бельгийский учёный, историк, экономист, социолог, профессор (с 1933), доктор философии и литературы (с 1924), доктор юридических наук (с 1926), доктор социологических наук (с 1926). Председатель Международного комитета исторических наук (1965).

Биография 
В 1925 году окончил факультет политологии государственного университета в Льеже. Затем в 1928—1930 годах работал преподавателем университета Льежа, в 1945—1946 годы — руководил Высшей школой торговли и экономических наук при университете.
С 1953 по 1962 год — председатель Межвузовского центра по истории цен и заработной платы. В 1955—1966 — председатель Бельгийского Национального комитета исторических наук, секретарь Учёного совета Льежского университета (1958—1959).

С 1939 года — член комиссии по истории Национального фонда научных исследований, а с 1965 года — её председатель. Член совета Национального фонда научных исследований (1946—1950).

В 1960—1966 годы — директор Института экономических наук Льежского университета, член Высшего совета статистики королевства (с 1950),
секретарь Международной комиссии по истории и демографии, В 1965 избран председателем Международного комитета исторических наук.

Научная деятельность 
Сфера научных интересов — традиционная и социальная история с учётом человеческого влияния и экономических условий, изучение проблем экономических колебаний, скачков цен и валютных курсов, а также изучение истории меркантилистской доктрины.

Награды и премии 
 1950 — премия Франки,
 1947 — Почётный доктор Университета Гренобля 1,
 1947 — Почётный доктор Университета Лилля,
 1953 — Почётный доктор Сорбонны

Ссылки 
 Paul Harsin

Учёные Бельгии
Историки Бельгии
Социологи Бельгии
Экономисты Бельгии
Доктора юридических наук
Доктора философии
Доктора социологических наук
Лауреаты премии Франки
Почётные доктора Парижского университета
Выпускники Льежского университета
Социологи по алфавиту